Bobak est un nom de famille porté par : 
Bruno Bobak (1923-2012), peintre canadien.
Molly Lamb Bobak (1919-2014), artiste canadienne, épouse de Bruno Bobak.
Paulina Bobak (1984-), biathlète polonaise.
Stanisław Bobak (1956-2010), sauteur à ski polonais.

C'est aussi :
un prénom, porté notamment par Bobak Ferdowsi
une espèce de marmotte (Marmota Bobak)

Patronyme polonais